Grace (Idaho), een plaats in de Amerikaanse staat Idaho
 G'race (voorheen Grace genaamd), voormalige Nederlandse band
 Grace (naam), een voornaam
 Grace (Jeff Buckley), enige album van de Amerikaanse zanger Jeff Buckley
 Grace (nummer van Jeff Buckley), gelijknamig nummer
 Grace (Farpoint), album van de Amerikaanse band Farpoint
 Grace (musical)
 Grace Gates
 Grace (2014), Amerikaanse film uit 2014 
 Grace (zangeres), Australische zangeres, Grace Sewell 
 GRACE, een Amerikaans-Duits satellietprogramma. 
 Grace (Britse televisieserie), Britse televisieserie uit 2021